Gunnarsgöl kan syfta på:
Gunnarsgöl, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Gunnarsgöl, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (9,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn